Kovács Győző (1933–2012) informatikus
 Kovács Győző (1954) magyar asztaliteniszező, paralimpikon
 Kovács Győző (?) lelkész, pszichológus